Huyke ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Huyke (1864–1923), deutscher Reichsgerichtsrat
 Juan Bernardo Huyke (1880–1961), Politiker aus Puerto Rico

Siehe auch:
 Huyghe